HMS Lightening je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Lightening (1691) 
 HMS Lightening (1740) 
 HMS Lightening (1746) 
 HMS Lightening (1776) 
 HMS Lightening (1806) 
 HMS Lightening (1823) 
 HMS Lightening (1829) 
 HMS Lightening (1877) 
 HMS Lightening (1895) 
 HMS Lightening (G55)

Lightening